Voici une liste des pays par taux d'obésité telle que définie par un indice de masse corporel (IMC) supérieur à 30.

La proportion de personnes en surpoids a considérablement augmenté au début du  dans le monde. En 2016, il y avait 1,9 milliard de personnes en surpoids (un IMC supérieur à 25) et environ 600 millions d'obèses (un IMC supérieur à 30).

Liste des pays 
Les données sont issues des statistiques de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) en date de 2014. La mesure se fait en pourcentage de la population adulte.

Notes et références

Articles connexes 
 Liste des pays par taux de malnutrition
 Obésité
 Indice de masse corporelle

Obésité
Obesite
Obésité